Davča je lahko:
 Davča, Železniki, naselje
 Davča, reka
 Župnija Davča, rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Škofja Loka